Falkenstein (literalmente: Roca de los Halcones) es un topónimo o apellido de origen alemán.

Topónimo

Lugares
Falkenstein, municipio de Sajonia, Alemania.
Falkenstein, municipio de Sajonia-Anhalt, Alemania.
Falkenstein (Renania-Palatinado).

Castillo
 Castillo de Falkenstein en la Selva Negra, Alemania.
 Castillo de Falkenstein en los Vosgos, Francia.

Apellido
 Waldeen von Falkenstein

Alternativa
 Castillo de Falkenstein